Швед — утворене від назви європейського народу шведів.

 Швед Анатолій Давидович — доктор біологічних наук (1996)
 Швед Борис Григорович (1906—1945) — український прозаїк. Автор повісті «Поліщуки».
 Швед Вадим Вадимович (* 1991) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швед Василь Васильович (нар. 1971) — український футболіст, що виступав на позиції нападника.
 Швед Віталій Вікторович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Швед Владислав Миколайович (* 1944) — 2-й секретар ЦК КП Литви (КПРС). Член ЦК КПРС у 1990—1991 роках. Депутат Верховної ради Литовської РСР (Литовської Республіки).
 Швед Геннадій Леонідович (? — 2022) — прапорщик Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Швед Мар'ян Васильович (нар. 1997) — український футболіст, півзахисник юнацької збірної України та іспанського клубу «Севілья Атлетіко».
 Швед Микола Іванович (нар. 1950) — український вчений у галузі медицини, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Швед Олексій Вікторович (нар. 1988) — російський професійний баскетболіст, гравець БК ЦСКА (Москва).
 Швед Сергій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швед Ярослав Антонович (нар. 1949) — український господарник, Герой України.

Примітки 

Слов'янські прізвища